Troncoso kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Troncoso (udde i Antarktis),

Mexiko 

 Trancoso (ort), Zacatecas, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar